A 21. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát (1990) Hollandiában, Groningenben rendezték meg. Harminckét  ország (újoncok: Spanyolország, Thaiföld) 159 versenyzője vett részt.
A magyar csapat három III. díjat (bronzérmet) szerzett, ezzel 8. lett az országok közötti pontversenyben. 
(Az elérhető maximális pontszám: 5×50=250 pont volt)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák listája

További információk
Az IPhO hivatalos honlapja 
A XXI. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai és megoldásai

Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák
Nemzetkozi Fizikai Diakolimpia,